Tatarka ist:

der Name mehrerer Dörfer und ländlicher Siedlungen (russisch und belarussisch ):
 in Russland:
 Tatarka (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Tatarka (Kursk), in der Oblast Kursk
 Tatarka (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Tatarka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Tatarka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Tatarka (Smolensk, Nowodugino), in der Oblast Smolensk, Rajon Nowodugino
 Tatarka (Smolensk, Safonowo), in der Oblast Smolensk, Rajon Safonowo
 Tatarka (Stawropol), in der Region Stawropol
 Tatarka (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk

 in Belarus:
 Tatarka (Belarus), in der Woblast Mahiljou

Flussname:
 Tatarka (Juschny Koslenez), Nebenfluss des Juschny Koslenez in Russland

Name von:
 Tatarka, russisch Hip-Hop-Musikerin
 Dominik Tatarka (1913–1989), slowakischer Schriftsteller, Essayist und Publizist, tschechoslowakischer Dissident